Kareli ist der Name folgender Orte:

in Georgien
 Kareli (Georgien), georgische Stadt
 Munizipalität Kareli, Munizipalität (Landkreis) in Georgien in der Region Innerkartlien

in Indien
 Kareli (Indien) ist eine indische Stadt im Bundesstaat Madhya Pradesh